Короле́вский театр (, ) — название театральных трупп и зданий в различных странах:

Австралия
  — театр в Сиднее, старейшая труппа Австралии (с 1827).
  — оперный театр в Хобарте, старейший действующий театр Австралии (1837).
Бельгия
  — театр в Брюссельском (Королевском) парке, сооружённый в 1782 году.
 Королевский театр — театр в Льеже (1820), где начиная с 1967 года размещается Королевская Опера Валлонии. 
Великобритания
  — оперный театр в Глазго, старейший действующий театр Шотландии (1867).
 Королевский театр — театр в Лондоне на улице Друри-лейн, старейший действующий театр Великобритании (с 1663).
Дания
 Королевский театр — старейший театр Дании, основанный в 1748 году.
Ирландия
  — один из четырёх театров, существовавших в Дублине.
  — оперный театр в Уэксфорде, Ирландия (1832, снесён в 2005).
Испания
 Королевский театр — оперный театр в Мадриде (1850).
Италия
  — оперный театр в Парме, сооружённый в 1821—1829 годах.
 Королевский театр — оперный театр в Турине, ведущий свою историю с 1740 года.
Канада
  — концертный зал в Виктории (1912).

См. также 
 Королевский драматический театр — театр в Швеции, основанный в 1788 году.

 Королёвский театр — театр купца Королёва в Томске, Россия.
 Королёвский ТЮЗ — театр юного зрителя в г. Королёве.